Ел Гвахиљо има више значења:

 Ел Гвахиљо (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гвахиљо, Ранчо Нуево (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику